Pojem Punt či punt může mít některý z těchto významů: 
 Punt – starověké království neurčité polohy, o němž hovoří staroegyptské zdroje
 punt – je také jedním z dovolených kopů v americkém fotbalu
 punt – nazývá se tak zapínání u kalhot, také jako součást středověkého oděvu